Jonas Jonæ, latinisering av Jonas Jonsson, är ett namn som burits av bl.a:
 Jonas Jonæ (kyrkoherde i Bygdeå)
 Jonas Jonae Halenius